ЕП — аббревиатура может означать:  
 ЕП —  Естественный прирост
 ЕП —  Европейский парламент
 ЕП —  Есть пробитие